Ка́рауэй () — английская фамилия. Известные носители:

 Карауэй, Брайан (род. 1984) — американский боец ММА.
 Карауэй, Хэтти Уайатт (1878—1950) — американский политик, сенатор США от Арканзаса.